Die Orange Open Guadeloupe 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 25. bis 31. März 2013 in Le Gosier, Guadeloupe, stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 24. bis 25. März statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 16 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Die Qualifikanten waren Prakash Amritraj, Gonzalo Lama, John Peers und Roman Borvanov.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Le Gosier